Entmischung steht für:

 unspezifisch diverse Trennverfahren (Verfahrenstechnik)
 Gemischtrennung, natürliches oder technisches Aufteilen von Gemischen und Gemengen
 Entmischung (Thermodynamik), die Entstehung koexistierender Phasen aus einer homogenen Mischphase
  Seigerung, Trennung von Schmelzen in der Metallurgie

 Entmischung (Stadtplanung), räumliche Trennung verschiedener Flächennutzungsklassen (Wohnen, Gewerbe usw.)
Im Eisenbahnwesen die Trennung von schnellen und langsamen Verkehren, um die Trassenkapazität insgesamt zu erhöhen

Siehe auch:
 Trennen (Fertigungstechnik), Trennen (Verfahrenstechnik);  Segregation,  Separation
 Paranuss-Effekt